Television může být:

 Television (skupina) – americká rocková skupina
 Television (album, Television) – album skupiny Television z roku 1992
 Television (album, Dr. John) – album Dr. Johna z roku 1994